Шме́квиц или Сме́чкецы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Реккельвиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится в серболужицком холмистом районе Горяны примерно в семи километрах восточнее Каменца и западнее от административного центра коммуны деревни Реккельвиц. На севере деревни находится обширный Луговский лес, простирающийся на север до деревни Рожант коммуны Ральбиц-Розенталь. В восточной части деревни соединяются местные автомобильные дороги К 9230 и К 9236.

В состав деревни входят не имеющие собственного статуса населённого пункта выселки Луга (Зоммерлуга), Янска-Купель (Йоганнисбад) и Марийна-Купель (Бад-Мариенборн).

Соседние населённые пункты: на востоке — деревня Реккельвиц, на юго-востоке — деревня Вудвор и на юго-западе — деревня Ветеньца коммуны Небельшюц.

История 
Впервые упоминается в 1280 году под наименованием Zmetechwicz. Деревня имеет древнеславянскую круговую постройку жилых домов с площадью в центре. В средние века деревня принадлежала женскому монастырю Мариенштерн.

В первую четверть XX века в Марийной-Купели находился реабилитационный санаторий для немецких солдат, в котором с 1922 по 1929 года работала шведская медсестра Эльза Брендстрём.

С 1973 года входит в состав современной коммуны Реккельвиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Zmethechwicz, Zmetechwicz, 1280
 Smecchewicz, 1374
 Smeckewitz, 1419
 Smeckewiz, 1524
 Schmettwitz, 1529
 Schmetzwitz, Schmetitz, 1547
 Schmeckwitz, 1732

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 209 человек (из них — 203 серболужичанина (97 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 228 человек серболужицкое население деревни составляло 63 % (из них верхнелужицким языком владело 109 взрослых и 36 несовершеннолетних).

Демографические и статистические сведения

Примечания

Литература 
 Cornelius Gurlitt, Schmeckwitz , Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 35. Zwjazk: Amtshauptmannschaft Kamenz (Land). C. C. Meinhold, Dresden 1912, str. 320.

Ссылки 
 Smječkecy , Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Реккельвиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области